George Mackie ist der Name von:
* George Mackie (Rugbyspieler) (* 1949–2020), schottischer Rugby-Union-Spieler
 George Owen Mackie (* 1929), britisch-kanadischer Zoologe
 George Mackie, Baron Mackie of Benshie (1919–2015), britischer Politiker (Liberal Democrats)